L'édition 2022 du tournoi de tennis de Bari se déroule du 5 au  sur terre en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Julia Grabher remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Nuria Brancaccio, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elisabetta Cocciaretto et Olga Danilović.

Faits marquants

Forfaits 
  Elina Avanesyan, remplacée par  Kateryna Baindl
  Ana Bogdan, remplacée par  Rebeka Masarova
  Lucia Bronzetti, remplacée par  Carolina Alves
  Clara Burel, remplacée par  Ioana Loredana Roșca
  Jule Niemeier, remplacée par  Andrea Gámiz
  Jasmine Paolini, remplacée par  Jaimee Fourlis
  Nuria Párrizas Díaz, remplacée par  Réka Luca Jani
  Mayar Sherif, remplacée par  Dalila Jakupović
  Viktoriya Tomova, remplacée par  Ylena In-Albon
  Zheng Qinwen, remplacée par  Raluca Șerban

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Autrichienne Julia Grabher remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en finale l'Italienne Nuria Brancaccio.

La paire Elisabetta Cocciaretto / Olga Danilović remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bari
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2022
Bari
Tennis en Italie en 2022
Tennis en septembre 2022